Niemcy:
 Tauscha – dzielnica miasta Penig
 Tauscha – dzielnica gminy Thiendorf w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Miśnia